Pavel Novotný (kosárlabdázó)
Pavel Novotný (1973), cseh válogatott labdarúgó
Pavel Novotný (pornószínész)